DBC est un sigle qui peut signifier :
 Dictionnaire biographique du Canada ;
 détecteur de boites chaudes ;
 Dead Brain Cells, un groupe canadien de thrash metal ;
 Design by Contract (en français, programmation par contrat).